«Завещание» или «Завещание пса-скотинки» — советский цветной кукольный мультипликационный фильм, снятый по методу хромированной желатины Павла Мершина.

Выпущен на экран в июне 1937 года.

Премьера восстановленного цветного варианта 1 февраля 2012 года на фестивале «Белые столбы 2012»

Сюжет 
В основе кукольного мультфильма — новелла итальянского писателя XV века Поджо Браччолини, разоблачающей ханжество и продажность средневекового духовенства.

В Италии аббат хоронит на кладбище любимого пса-воришку, как христианина. Чтобы искупить этот грех, он дает взятку епископу в виде завещания, оставленного псом.

Съёмочная группа 

 Сценарий и постановка — Александр Лукич Птушко.
 Режиссер — Иосиф Самойлович Склют.
 Композитор — Василий Петрович Ширинский.
 Художник кукол — Сарра Яковлевна Мокиль.
 Художники декараций — П. Бейтнер, А. Никулин.
 Оператор — Игорь Михайлович Шкаренков.
 Ассистент оператора — В. Королев.
 Движение кукол — В. Левандовский, А. Васильева, Б. Невежин, Г. Ялов, А. Кольцов.
 Звукооператор — А. Свердлов (изъят из титров).

Роли озвучивали: 

 Михаил Николаевич Дагмаров
 Владимир Алексеевич Лепко

Ссылки 
 http://cinemafirst.ru/filmografiya-zaveshhanie-1937/

Мультфильмы СССР 1937 года
Короткометражные мультфильмы СССР 1930-х годов